Biela ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südöstlich von Janssen und östlich von Rosenberger.
Der unregelmäßig geformte Kraterrand ist erodiert mit Terrassierungen, das Innere ist weitgehend eben mit einem Zentralberg.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem österreichischen Astronomen Wilhelm von Biela offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Biela auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)